Уэлливер — фамилия;

 Носители фамилии 
 Уэлливер, Нил (1929 — 2005) — современный американский художник-пейзажист и педагог.
 Уэлливер, Титус (род. 1961) —  американский актёр, сын Нила Уэлливера